Snijden en kruisen, de plaats waar twee lijnen elkaar kruisen
Hybride (biologie), een nazaat van twee verschillende planten of dieren
Kruising (bouwkunst): een bouwkundige term
Een kruising tussen twee wegen (waaronder begrepen waterwegen en spoorwegen):
een gelijkvloerse kruising
een ongelijkvloerse kruising: 
een viaduct
een brug (bouwwerk)
een aquaduct (watergang)
een ecopassage

Zie ook
 Kruisen
 Kruispunt